Лихтенштайн () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Ройтлинген. Население составляет 8950 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,24 км².

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

В посёлке находится замок Лихтенштайн постройки 1840—1842 гг.

Политика

Местный совет 
В результате выборов 13 июня 2004 года места в совете общины распределились следующим образом:
 ХДС — 10 мест;
 Беспартийные — 6 мест;
 СДПГ — 3 места;
 Союз 90/Зелёные — 2 места.

Бургомистр 
По результатам выборов бургомистр наделяется полномочиями на восемь лет. На текущий момент (2007) бургомистром избран Хельмут Кнор, срок нахождения в должности которого истекает 2 января 2011 года.

Города-побратимы 
  Ворепп, Франция (с 1992 года).

Достопримечательности 
 Музей Вильгельма Гауфа в Хонау
 Церковь Св. Власия в Хольценфингене
 Замок Лихтенштейн
 Церковь Йоханнес-кирхе в Унтерхаузене
 Руины крепости в Грайфштайне
 Вокзал Хонау — архитектурный памятник
 Памятник природы — ущелье Небельхёле, 380 м длины
 Памятник природы — ущелье Ольгахёле, 125 м длины

Экономика и инфраструктура

Транспорт 
Через посёлок проходит федеральная дорога 312 ().

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга